La route nationale chinoise 318 (ou G318, de ) est une route nationale qui traverse la Chine d'est à l'ouest depuis Shanghai jusqu'à Zhangmu, à la frontière sino-népalaise.

Description 
D'une longueur de , c'est la route la plus longue de Chine.

Elle passe à l'ouest de Shanghai et traverse les provinces de Zhejiang, Anhui, Hubei, Chongqing, Sichuan et se termine au Tibet. De Lhassa à Zhangmu, elle est aussi surnommée route de l'amitié. Au pont de l'amitié, à la frontière sino-népalaise, situé entre le bourg de Zhangmu en Chine et la ville de Kodari au Népal, enjambant la rivière , elle se connecte avec la route Araniko (en référence au newar, Araniko), longue de , et qui rejoint la capitale du Népal, Katmandou.

Itinéraire

Galerie

Notes et références

Liens internes 
 Routes nationales de Chine

Liens externes 

Route nationale en Chine
Route dans la municipalité autonome de Shanghai
Route dans la province du Zhejiang
Route dans la province de l'Anhui
Route dans la province du Hubei
Route dans la municipalité autonome de Chongqing
Route dans la province du Sichuan
Route dans la région autonome du Tibet